Maria van Lusignan (1215-1251), gravin-gemalin van Brienne
 Maria van Eu (1223-1260), ook genoemd Maria van Lusignan, gravin-gemalin van Brienne en Eu
 Maria van Lusignan (1273-1322), koningin-gemalin van Aragon
 Maria van Lusignan (1293-1303), koningin-gemalin van Armenië
 Maria van Lusignan (1382-1404), koningin-gemalin van Napels